RW steht als Abkürzung für:

 DVD+RW Alliance, ein Industriekonsortium, welches preisgünstige Alternativen zu den damals noch recht teuren beschreibbaren DVD-Formaten DVD-R und DVD-RW des DVD Forum anbieten wollte und deshalb die Alternativformate DVD+R und DVD+RW entwickelte und bewarb
 Radweg
 Ramp Weight, siehe Gewichtsdefinition, Gesamtgewicht des Flugzeuges
 Rechnungswesen (auch REWE), ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre und dient der systematischen Erfassung, Überwachung und informatorischen Verdichtung der durch den betrieblichen Leistungsprozess entstehenden Geld- und Leistungsströme
 Rechtswissenschaft – Zeitschrift für rechtswissenschaftliche Forschung
 Religionswissenschaft, eine Geisteswissenschaft oder auch Kulturwissenschaft, die Religion empirisch, historisch und systematisch erforscht
 Rettungswache, eine Einrichtung des Rettungsdienstes (RD), in der sich die Besatzungen der RD-Fahrzeuge (Krankentransportwagen (KTW), Rettungswagen (RTW), Notarztwagen (NAW), Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) und Intensivtransportwagen (ITW)) in ihrer einsatzfreien Zeit aufhalten
 ReWritable, siehe Phase-Change-Technik#Geschichte, CD-RW, DVD-RW
 Richtungswähler, siehe Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler#Einsatz im Fernverkehr, wurde mit Wahl der ersten „0“ der Vorwahl, der fernmeldetechnisch sogenannten Verkehrsausscheidungsziffer (VAZ) vom 1. GW der Ortsvermittlung erreicht
 Rintek Wuuk (in bahasa Tombulu, einer Sprache im Nordosten von Sulawesi) ist in Ländern des Fernen Ostens wie Indonesien ein Hinweis auf die Verwendung von Hundefleisch
 Robbie Williams, ein britischer Musiker und Entertainer
 Ruanda, ein dicht bevölkerter Binnenstaat in Ostafrika, Ländercode nach ISO 3166
 Rüstwagen, Feuerwehrfahrzeug zur technischen Hilfeleistung
 RW Kitcars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Bahnhof Weil am Rhein nach DS 100

RW als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Rottweil
 Großbritannien: Reading

Rw steht für:

 bewertetes Bau-Schalldämm-Maß, siehe Schalldämmmaß#Einzahlangaben, eine Kenngröße in der Bauakustik

rw steht als Abkürzung für:

 Kinyarwanda, eine in Ruanda sowie in angrenzenden Gebieten der Demokratischen Republik Kongo und Ugandas verbreitete Bantusprache, Sprachcode nach ISO 639-1

.rw steht als Abkürzung für:

 .rw, länderspezifische Top-Level-Domain von Ruanda, Ostafrika

RW